Годуново — село в Александровском муниципальном районе Владимирской области России, входит в состав Андреевского сельского поселения.

География 
Село расположено в 23 км на северо-восток от города Александрова.

История 
По переписным книгам XVII века принадлежало боярам Годуновым, с 1687 года перешло во владение помещиков.

До революции село являлось центром Андревско-Годуновской волости Александровского уезда. 

В годы Советской власти село являлось центром Годуновского сельсовета Александровского района, с 2005 года в составе Андреевского сельского поселения, в селе располагалась центральная усадьба совхоза «Годуновский».

До 2013 года в селе работала Годуновская основная общеобразовательная школа № 32.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются детский сад, дом культуры, амбулатория, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе Михаило-Архангельская церковь (1809-1819 гг.).

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Александровского района (Владимирская область)